Leicestershire Senior League 1899–1900 var den fjerde sæson af den engelske fodboldliga Leicestershire Senior League under det nuværende navn, og den sjette sæson, hvis man regner ligaen for en fortsættelse af Leicestershire & Northants League. Ligaen havde deltagelse af ni hold, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. Turneringen blev vundet af Hinckley Town FC, som dermed vandt Leicestershire Senior League for anden gang.

Resultater

Kilder / eksterne henvisninger 
 Football Club History Database

Noter 

Sæsoner i Leicestershire Senior League
Fodbold i 1899
Fodbold i 1900